Chapeau designe généralement un type de couvre-chef. C'est également un nom commun  ou plus rarement un nom propre qui a différents sens selon les usages.

Objet ou concept commun 
il peut désigner :

 Chapeau est la partie supérieure de certains mycètes;
 Chapeau (presse), terme de journalisme et de typographie ;
 Coup du chapeau, terme sportif ;
 Chapeau de Napoléon, bicorne porté par Napoléon Bonaparte au cours de sa carrière ;
 Chapeau algérois, pâtisserie algérienne.

Récompense 
 Coup de chapeau, expression synonyme de récompense, reconnaissance publique.

Toponyme 
 Chapeau, une commune française du département de l'Allier ;
 Chapeau, un village au Québec, Canada ;

Personnages célèbres 
 Armand Chapeau, auteur dramatique français.
 Thierry Chapeau, auteur français de jeux de société.

Autres 
 Chapeau, le nom donné aux bières de la Brasserie De Troch
 Chapeaux pointus, famille de fonctions en mathématiques
 Chapeaux (Suède), nom donné à une des factions de la politique suédoise pendant l'ère de la liberté (1719-1772)
 Retraite-chapeau, régime de retraite exonéré de certaines charges

Voir aussi 
 , trois hauteurs ou montagnes en France.
 , divers objets d'usage varié, dont la forme évoque un chapeau chinois.